

Patronyme 

 August Silberstein (1827-1900), un poète, romancier et journaliste autrichien ;
 Eduard Silberstein (1856-1925), un ami intime d'enfance de Sigmund Freud ;
 Jil Silberstein (1948-), un écrivain, poète, journaliste et éditeur vaudois ;
 Ludwik Silberstein (1872-1948), un physicien américain ;
 Siegfried Silberstein (1866-1935), rabbin allemand ;
 Thomas Silverstein (1952-), un meurtrier américain ;
 Violette Silberstein (1925-2014), survivante de la Shoah.

 Johnathan Silberstein-Loeb (19??-), un universitaire et historien américain.

Voir aussi 
 
 

Patronyme juif